Julio César Ramírez Vargas (Neiva, 24 de marzo de 1971) es un investigador neurocientífico colombiano, director de la fundación Instituto científico neurointegral(ICN) en la ciudad de Bogotá.

Biografía

Comienzos 
Julio César nació en Neiva en el departamento del Huila. Culminó sus estudios de bachillerato en el Liceo Atena de Bogotá en 1994. Su interés en el deporte se denoto en su título de cinturón negro en el año 1992 por la Federación Colombiana de Taekwon Do. Su primer título profesional fue de la Universidad del Tolima como Profesional en seguridad laboral el año 2008.

Al sumar experiencia realizó un máster en Liderazgo de Alta dirección en la Escuela de líderes Miguel Ángel Cornejo - México en el año 2015. Comenzó su carrera como investigador en el campo de las Neurociencias en la Universidad Miguel Cervantes en Barcelona en el año 2017, adquiriendo el Máster en Neurociencias, Bases Biológicas, Diagnóstico y Tratamiento de los Trastornos Mentales. Luego estudio Master Mindfulness Practitioner en The Academy of modern Applied Psychology USA en el año 2018, fortaleciendo los estudios en el área del campo de las neurociencias contemplativas.

Como parte de sus estudios realizó su Licenciatura en Psicología el año 2020 de la Universidad América del Norte - México, abriendo paso a su Doctorado en Neurociencia & Biología Neuronal de la Bircham International University USA.

Trayectoria neurocientífica 
Es investigador de Cvelac  y Consejo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación Tecnológica (CONCYTEC). Sus investigaciones neurocientíficas, le han permitido obtener resultados medibles para mejorar los niveles de ansiedad, estrés, fobias, trastornos emocionales entre otros trastornos; utilizando herramientas neurotecnológicas y metodologías integrales de estimulación cerebral, que le permiten evidenciar su éxito en los procesos de técnicas terapéuticas le permitió crear “la Metodología Neurointegral”  

En el año 2018 fundo su propia organización denominada:  Fundación Instituto Científico Neurointegral, organización transformadora del bienestar integral del ser humano a través de metodologías innovadoras de estimulación cerebral.

A lo largo de sus investigaciones desarrollo una adaptación de las neurociencias ante diferentes ámbitos plasmándolo en su libro Inteligencia Neurointegral. En el año 2022 desarrollo diversas estrategias ante la educación de la salud ocupacional de los docentes universitarios y estudiantes desarrollando una estrategia y campaña de salud mental en la Universidad de la amazonia peruana.

Honores recibidos

Doctorados Honoris Causa 

 2020: Universidad de la Amazonia Peruana, Perú.

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 

 Sitio web oficial.

Neurocientíficos de Colombia
Científicos de Colombia